Кюель лях () — топоним (основной тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°37’с. ш. 112°25’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°41’с. ш. 114°01’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°03’с. ш. 114°23’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°05’с. ш. 142°01’в. д..
 Кюель лях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°41’с. ш. 121°46’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°48’с. ш. 121°37’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°08’с. ш. 120°46’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°35’с. ш. 120°21’в. д..
 Кюель лях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°01’с. ш. 121°57’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°21’с. ш. 126°33’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°09’с. ш. 129°08’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°51’с. ш. 148°15’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°01’с. ш. 113°36’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°43’с. ш. 113°56’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°20’с. ш. 120°20’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°30’с. ш. 122°09’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°40’с. ш. 135°56’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°07’с. ш. 115°11’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°14’с. ш. 151°32’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°33’с. ш. 148°29’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°55’с. ш. 112°55’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°42’с. ш. 115°11’в. д..
 Кюель лях — ручей, Республика Саха (Якутия), координаты 71°13’с. ш. 115°16’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°59’с. ш. 116°59’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°26’с. ш. 122°18’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°42’с. ш. 121°55’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°50’с. ш. 119°22’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°53’с. ш. 121°56’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°50’с. ш. 120°14’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°16’с. ш. 121°51’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°01’с. ш. 122°45’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°39’с. ш. 121°14’в. д..
 Кюель лях — река, Красноярский край, координаты 68°58’с. ш. 101°12’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 57°16’с. ш. 125°57’в. д..
 Кюель лях — река, Магаданская область 62°25’с. ш. 145°50’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 64°32’с. ш. 144°30’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 58°37’с. ш. 120°08’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°05’с. ш. 122°03’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°44’с. ш. 121°01’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 58°35’с. ш. 125°11’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°21’с. ш. 122°36’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°19’с. ш. 126°34’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 56°27’с. ш. 124°57’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°28’с. ш. 128°35’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 58°38’с. ш. 123°47’в. д..
 Кюель лях падь Республика Саха (Якутия), координаты 61°44’с. ш. 121°01’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 58°35’с. ш. 126°45’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°12’с. ш. 127°51’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 58°25’с. ш. 127°50’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°24’с. ш. 126°33’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°07’с. ш. 127°51’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°01’с. ш. 131°31’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°06’с. ш. 129°01’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°06’с. ш. 125°01’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°27’с. ш. 121°02’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°30’с. ш. 133°11’в. д..
 Кюель лях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 61°19’с. ш. 128°12’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°15’с. ш. 123°50’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°23’с. ш. 120°25’в. д..
 Кюель лях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°05’с. ш. 118°24’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°03’с. ш. 118°10’в. д..
 Кюель лях падь Республика Саха (Якутия), координаты 62°21’с. ш. 119°19’в. д..
 Кюель лях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°23’с. ш. 119°21’в. д..
 Кюель лях падь Республика Саха (Якутия), координаты 62°35’с. ш. 118°47’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°42’с. ш. 118°41’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°36’с. ш. 116°25’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°51’с. ш. 118°39’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°41’с. ш. 110°29’в. д..
 Кюель лях — ручей, Республика Саха (Якутия), координаты 61°03’с. ш. 118°23’в. д..
 Кюель лях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°25’с. ш. 113°34’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°39’с. ш. 112°02’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°30’с. ш. 110°28’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°25’с. ш. 114°34’в. д..
 Кюель лях падь Республика Саха (Якутия), координаты 62°24’с. ш. 114°47’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°46’с. ш. 111°12’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°26’с. ш. 114°10’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°58’с. ш. 111°32’в. д..
 Кюель лях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°37’с. ш. 112°01’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°26’с. ш. 110°52’в. д..
 Кюель лях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°36’с. ш. 111°58’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°57’с. ш. 135°50’в. д..
 Кюель лях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°22’с. ш. 137°20’в. д..
 Кюель лях — падь Республика Саха (Якутия), координаты 60°58’с. ш. 135°39’в. д..
 Кюель лях — падь Республика Саха (Якутия), координаты 61°03’с. ш. 135°05’в. д..
 Кюель лях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°39’с. ш. 129°06’в. д..

Примечания